«Christine» puede referirse a:

Nombre 
 Variante del nombre propio femenino Cristina.

Obras 
 Christine (1917), libro de Elizabeth von Arnim.
 Christine (1958), adaptación cinematográfica de la novela Liebelei de Arthur Schnitzler.
 Christine (1983), novela de Stephen King.
 Christine (1983), adaptación cinematográfica de la novela dirigida por John Carpenter.
Christine (2016), película biográfica sobre la periodista Christine Chubbuck.
Música
 Christine (2007), álbum de Christine Guldbrandsen.
 «Christine» (2007), canción de Siouxsie & the Banshees.

Toponimia

en Estados Unidos 
 Christine, California.
 Christine Junction, California.
 Christine, Dakota del Norte.
 Christine, Kentucky.
 Christine, Texas.